Sterling har flere betydninger:
Engelsk pund (møntenhed) – officiel benævnelse for den britiske møntenhed er Pund Sterling
Sterling (band)
Sterling Airlines A/S – Flyselskab (tidligere Sterling Airways)
Sterlingsølv – kvalitetsbetegnelse for sølv
 Sterling – et udbredt bynavn i bl.a. USA
 Sterling – rimeligt udbredt efternavn i engelsktalende lande
 Sterling – indgår i mange firmanavne, eksempelvis Sterling Records, Sterling Publishing, m.fl.

Se også 
 Stirling – skotsk by, der tidligere var hovedstad i Skotland
 Stirlingmotor